

Patronyme

 André Picot (1923-1995), romancier français
 André Picot (1937-2023), chimiste et toxicologue français
 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre (1756-1793), général de la Révolution française
 Bernard François Bertrand de Picot de la Motte (1734-1797), général français
 Charles Pierre César Picot de Boisfeuillet (1844-1901), colon français installé en Géorgie à la fin du 
 Ernest Picot (1848-1919), homme politique français
 Étienne Guillaume Picot de Bazus (1742-1817), général de division français
 Fabrice Picot, (1960-), ancien joueur de football professionnel français
 Fernand Picot, (1930-2017), ancien coureur cycliste français	
 François Édouard Picot (1786-1868), peintre français
 François Georges-Picot (1870-1951), diplomate français (Accords Sykes-Picot)
 Georges Picot (1838-1909), juriste et historien français
 Gilles Picot (1521-1578), seigneur de Gouberville, gentilhomme écrivain normand
 Jack Picot (1928-2013), général français
 Jean Picot (1777-1864), historien suisse
 Marcel Picot (1893-1968?), ancien dirigeant de club de football
 Patrick Picot (1951-), ancien escrimeur français
 Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818), naturaliste français
 Pierre Picot de Clorivière (1735-1820), jésuite, écrivain spirituel
 Pierre-Marie-Auguste Picot de Peccaduc (167-1834), sergent-major à l'École royale militaire à Paris
 Yves Picot (1862-1938), colonel français

Diplomatie
Accords Sykes-Picot (1916), accords secrets signés entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie tsariste, prévoyant le partage du Moyen-Orient.

Voir aussi 
 Famille Georges-Picot
Picot est une station de la ligne D du tramway de Bordeaux située sur la commune d'Eysines

Lien externe

Homonymie de patronyme
Patronyme normand